Afshin Ghotbi (Teerã, 8 de fevereiro de 1964) é um treinador de futebol iraniano.

Carreira 
Afshin Ghotbi atuou na equipe universitária estadunidense do UCLA Bruins.

Treinador 
Afshin Ghotbi comandou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2011, no Catar.

Títulos
Persepolis
Iran Pro League: 2007–08

Shimizu S-Pulse
J. League Cup Vice: 2012

Naturais de Teerã
Treinadores da Seleção Iraniana de Futebol
Treinadores da Copa da Ásia de 2011